Jméno a příjmení Lukáš Vágner má více nositelů:

 Lukáš Vágner (politik) (* 1980) – český politik ČSSD, právník a ekonom
 Lukáš Forman (dříve Lukáš Vágner) (* 1994) – český hokejový obránce